В 2022 году во время тюремных беспорядков в Эквадоре было убито не менее 77 заключенных.

Предыстория 
Эквадор находится между Колумбией и Перу, которые являются двумя крупнейшими в мире странами-производителями кокаина. Он сильно пострадал от международного оборота наркотиков и связанного с этим группового насилия. В 2021 году около 300 заключенных были убиты в ходе беспорядков в эквадорских тюрьмах.

2022 год 
3 апреля по меньшей мере 20 заключенных были убиты во время беспорядков в тюрьме Эль-Тури в Куэнке на юге Эквадора.

9 мая в тюрьме Беллависта в Санто-Доминго, центральный Эквадор, вспыхнул бунт между членами соперничающих банд Los Lobos и R7. Сорок четыре заключенных были убиты. Тюрьма расположена в 80 км к северу от Кито. 112 заключенных пытались бежать во время беспорядков, но были задержаны на территории тюрьмы.

18 июля 13 заключенных были убиты и еще двое ранены после того, как в тюрьме Беллависта в Санто-Доминго снова вспыхнул бунт.

Примечания 

Куэнка (Эквадор)
2022 год в Эквадоре